Дам може да се отнася за:

 Жан-Клод Ван Дам (р. 1960) – белгийски актьор
 Жозе ван Дам (р. 1940) – белгийски певец
 Роб Ван Дам (р. 1970) – американски кечист
 Хенрик Дам (1895 – 1976) – датски биохимик

 ВЕЦ Гранд Кули Дам – ел. централа на река Колумбия в щата Вашингтон, САЩ
 ВЕЦ Хувър Дам – ел. централа на река Колорадо, САЩ

 Нотр Дам (Света Богородица) - католическа църква в Париж]], Франция
 Нотър Дам дьо ла Гард - католическа църква в Марсилия, Франция